Дорогоми́ловский мост — название двух мостов в Москве.
 Дорогомиловский автодорожный мост — автомобильный мост, открытый в 2000 году.
 Дорогомиловский железнодорожный мост — мост, построенный для Малого кольца Московской железной дороги и открытый в 1907 году.